Adam Pawlikowski (ur. 1925 w Warszawie, zm. 1976) – polski aktor, dziennikarz, krytyk filmowy, muzykolog, kompozytor
 Andrzej Pawlikowski (ur. 1969) – pułkownik Biura Ochrony Rządu
 Andrzej Pawlikowski
 Ferdinand Stanislaus Pawlikowski – austriacki duchowny katolicki
 Ferdynand Pawlikowski – urzędnik c. k., starosta sanocki, naczelnik miasta Jarosławia.
 Gwalbert Pawlikowski (ur. 1792, zm. 1852) – ziemianin polski, polityk galicyjski.
 Jan Gwalbert Pawlikowski (ur. 1860, zm. 1939) – polski ekonomista, publicysta, taternik.
 Jan Pawlikowski – poseł województwa mińskiego na Sejm Czteroletni.
 Józef Pawlikowski (ur. 1767, zm. 1829) – pisarz, publicysta, pamiętnikarz, adwokat
 Ludwik Pawlikowski (ur. 1896, zm. 1940) – pułkownik intendent Wojska Polskiego.
 Maciej Pawlikowski (ur. 1951 w Zakopanem) – polski himalaista, ratownik TOPR
 Michał Kryspin Pawlikowski (ur. 1893, zm. 1972) – polski pisarz emigracyjny.
 Michał Gwalbert Pawlikowski (ur. 1887, zm. 1970) – polski pisarz, wydawca i kolekcjoner.
 Mieczysław Pawlikowski (ur. 1920, zm. 1978) – polski aktor teatralny, filmowy, telewizyjny i radiowy.
 Mieczysław Gwalbert Pawlikowski (ur. 1834, zm. 1903) – pisarz, dziennikarz, działacz polityczny, taternik.
 Paweł Pawlikowski (ur. 1957 w Warszawie) − reżyser i scenarzysta.
 Stefan Pawlikowski (ur. 1896, zginął 1943) – pułkownik pilot Wojska Polskiego
 Tadeusz Pawlikowski
 Tadeusz Pawlikowski (ur. 1861, zm. 1915) – reżyser i dyrektor teatrów.

Zobacz też 
 Pawlikowska – polskie nazwisko

Polskie nazwiska